Флаг внутригородского муниципального образования Зеленогорска в Курортном районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 11 июля 2000 года постановлением Муниципального совета МО «Город Зеленогорск» № 28 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6809.

Описание 
«Полотнище, разделённое по горизонтали на три равных полосы — зелёную с изображением белой чайки, жёлто-золотистую с белым полукругом и голубую; первая полоса дополнена шестью еловыми лапами, третья — девятью волнами, расположенными на фоне второй полосы».

Символика 
Синяя полоса, изображенная в нижней части флага символизирует Финский залив, «еловые лапы» — сосны, характерные для флоры Карельского перешейка. Чайка — частый представитель орнитофауны прибрежных территорий Финского залива.

Примечания

Ссылки 
 Флаг города Зеленогорск

Флаги с изображением чайки
Флаги с изображением ели